І́гор Віта́лійович Жадько́ (  — ) — військовослужбовець, солдат Збройних сил України. учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився в місті Гадяч, з відзнакою закінчив навчання у Гадяцькому аграрному училищі, здобув професію машиніста-тракториста. Протягом 1994—1995 років проходив строкову службу в аеромобільних військах, механік БТР. Демобілізувавшись, повернувся до Гадяча, працював у ПМК-66. Згодом працевлаштувався у ПП «Будівельник».

14 лютого 2015-го мобілізований, солдат 25-ї окремої аеромобільної бригади. Після проходження підготовки на Житомирському полігоні направлений у зону бойових дій.

15 червня 2015 року загинув під містом Горлівка під час виконання бойового завдання.

19 червня похований у Гадячі.

Без Ігоря лишилися батьки, брат, дружина, донька 2002 р.н.

Вшанування 
 в Гадяцькому вищому професійному аграрному училищі відкрито меморіальну дошку випускникам Ігорю Жадьку, Анатолію Лифарю, Руслану Пономаренку, Миколі Прудію.

Джерела 
 Гадяцьке небо плакало за загиблим захисником України
 Жадько Ігор Віталійович 
 На Полтавщині відкрили меморіальну дошку учасникам АТО

Уродженці Гадяча
Померли в Горлівці
Поховані в Гадячі